Nestmann ist der Familienname von

 Rico Nestmann (1969–2016), deutscher Natur- und Tierfotograf
 Uwe Nestmann (* 1967), deutscher Informatiker und Hochschullehrer